

Prénom 

Célia est un prénom féminin. Son origine latine est Caelia, une forme féminine de Caelius, patronyme d'une famille romaine. On a rattaché Caelius au mot latin caelum « ciel ».

Célia est un prénom répandu en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. 

Personnalités portant ce prénom ou un de ses dérivés :
 Pour Célia : 
 Pour Celia : 
 Pour Sylia : 
 Pour Silia : 
 Pour Célya :

Occurrence 

En 2015, c'était le  des prénoms les plus souvent donnés en France.

Les variantes d'origine arabe sont aussi présentes : Sylia, Silia, Célya ()

En berbère, le prénom est Silya (en tifinagh : ⵙⵉⵍⵢⴰ). 

Au Liban, les variantes telles que Célia ou Célya sont répandues.

Étymologie  

Son origine latine est Caelia, une forme féminine de Caelius, nom d'une famille romaine. On a rattaché Caelius au mot latin caelum « ciel ».

Célia a été un nom de baptême épandu dans une grande partie de l'Empire romain dès les premiers siècles du christianisme. Au Moyen Âge, le prénom Célia sera peu utilisé. Shakespeare le réintroduira dans le monde anglophone grâce à sa pièce intitulée As you like it.

L'origine arabe du prénom est le résultat de la variation du prénom Séliha qui lui aussi, est un dérivé du prénom Saliha qui signifie « vertueuse » en arabe.

Il y a plusieurs siècles Célya était une princesse berbère des Aurès en Algérie.

Fête et saint patron 

Célia est un prénom féminin qui se fête le 22 novembre.

Prénom dérivé de Céline, chrétienne du Ve siècle, mère de saint Rémi.

Patronyme 

 Athanasio Celia, peintre et expert en art grec.

Autres significations 

Celia peut aussi désigner :
 Celia, une telenovela américaine diffusée entre le 5 octobre 2015 et le 5 février 2016 sur le réseau Telemundo ;
 Celia (nom de scène de Cristina Ioana Socolan, née en 1984), une chanteuse de pop roumaine ;
Celia, un album d'Angélique Kidjo sorti en 2019 ;
 , un cyclone tropical de 1970.
 , un cyclone tropical de 2010.
 Celia, la fille du duc Frédéric dans As you like it de Shakespeare  ;
 Celia, une chanson du groupe Cults, issue de l'album Motels.

Notes et références 

Celia